Gruner steht für:
 Gruner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gruner (Unternehmen), Schweizer Ingenieur-Dienstleistungsunternehmen
 Gruner und Jahr, deutsches Verlagsunternehmen

Siehe auch:
 Groener
 Gruhner